Полидект:

 Полидект — персонаж древнегреческой мифологии, сын Магнета и морской нимфы, брат Диктиса, царь острова Сериф.
 Полидект — полулегендарный царь Спарты.
 Полидект — трагедия Эсхила.